Северный полюс может означать:
 Северный полюс — один из полюсов магнита.
 Северный полюс — точка, в которой ось вращения Земли пересекает её поверхность в Северном полушарии.
 «Северный полюс» — серия советских и российских научно-исследовательских станций, создаваемых на дрейфующих льдах в глубоководной части Северного Ледовитого океана.
 Северный полюс-1 — открыта в 1937 году.
 Северный полюс-2 — открыта в 1950 году.
 Северный полюс-3 — открыта в 1954 году.
 Северный полюс-4 — открыта в 1954 году.
 Северный полюс-5 — открыта в 1955 году.
 Северный полюс-6 — открыта в 1956 году.
 Северный полюс-7 — открыта в 1957 году.
 Северный полюс-8 — открыта в 1959 году.
 Северный полюс-9 — открыта в 1960 году.
 Северный полюс-10 — открыта в 1961 году.
 Северный полюс-11 — открыта в 1962 году.
 Северный полюс-12 — открыта в 1963 году.
 Северный полюс-13 — открыта в 1964 году.
 Северный полюс-14 — открыта в 1965 году.
 Северный полюс-15 — открыта в 1966 году.
 Северный полюс-16 — открыта в 1968 году.
 Северный полюс-17 — открыта в 1968 году.
 Северный полюс-18 — открыта в 1969 году.
 Северный полюс-19 — открыта в 1969 году.
 Северный полюс-20 — открыта в 1970 году.
 Северный полюс-21 — открыта в 1972 году.
 Северный полюс-22 — открыта в 1973 году.
 Северный полюс-23 — открыта в 1975 году.
 Северный полюс-24 — открыта в 1978 году.
 Северный полюс-25 — открыта в 1981 году.
 Северный полюс-26 — открыта в 1983 году.
 Северный полюс-27 — открыта в 1984 году.
 Северный полюс-28 — открыта в 1986 году.
 Северный полюс-29 — открыта в 1987 году.
 Северный полюс-30 — открыта в 1987 году.
 Северный полюс-31 — открыта в 1988 году.
 Северный полюс-32 — открыта в 2003 году.
 Северный полюс-33 — открыта в 2004 году.
 Северный полюс-34 — открыта в 2005 году.
 Северный полюс-35 — открыта в 2007 году.
 Северный полюс-36 — открыта в 2008 году.
 Северный полюс-37 — открыта в 2009 году.
 Северный полюс-38 — открыта в 2010 году.
 Северный полюс-39 — открыта в 2011 году.
 Северный полюс-40 — открыта в 2012 году.
 «Северный Полюс» — ледокол.
 «Северный полюс» — самодвижущаяся арктическая платформа (проект 00903).
 «Северный полюс» ( или ) — крупная операция Абвера во время Второй мировой войны против британских спецслужб, часть операции «».

СМИ 
 Северный полюс (мемуары) — мемуары Роберта Пири о первом покорении Северного полюса.
 Северный полюс (телесериал) — американский телесериал 2017 года, жанр — комедия, драма; режиссёр — Иван Итуррьяга.
 Северный полюс № 110 — серия 2014 года телесериала Игра престолов.
 Северный полюс: Открыт на Рождество (; 2015) — фэнтези; режиссёр Дуглас Барр.
 Следующая остановка — Северный полюс — документальный фильм 2017 года об экспедиции на Северный полюс, куда вошли команды «Бурлак», Емеля, Фёдор. Режиссёр — Алексей Камерзанов.

См. также 
 Северный полюс мира — точка в северном полушарии небесной сферы, вокруг которой происходит видимое суточное движение звёзд из-за вращения Земли вокруг своей оси.